Кенебай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кенебай — село в Кзылкогинском районе Атырауской области.
 Кенебай — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.